Il singolare  dell'IPP Trophy 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Dominik Meffert era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Grigor Dimitrov ha battuto in finale Pablo Andújar 6–2, 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Julian Reister (primo turno)
  Pablo Andújar (finale)
  Jurij Ščukin (primo turno, ritiro dovuto alla stanchezza)

 Santiago Ventura (primo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
 Iván Navarro (primo turno)
 Éric Prodon (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

IPP Trophy 2010